El término AMG puede referirse a:

 La base de datos sobre música Allmusic.
 El rapero AMG.
 La rama AMG de Mercedes-Benz, dedicada a versiones más deportivas de sus automóviles.
 La empresa de material erótico estadounidense Athletic Model Guild.
 El Área Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, México.

Siglas